SLO (registracijska oznaka)
 SLO (stranka)